Pineview – città della Contea di Wilcox, Georgia  (Stati Uniti d'America)
 Pineview – successore del processore Intel Atom  Diamondville